Эрика Симон (; 27 июня 1927 — 15 февраля 2019) — немецкий археолог, исследователь .

Биография 
В 1952 году получила образование в Гейдельберге. Пять лет спустя преподавала в университете Майнца. До 1964 года она преподавала одновременно и в Майнце, и в Гейдельберге, до назначения в профессором классической археологии в Университете Вюрцбурга, а 1994 году вышла на пенсию.

Исследование Эрики Симон касались античных статуй греческих и римских богов, находок быта, расписных ваз, рисунков и других артефактов, среди самых известных — статуя Августа из Прима-Порта и Алтаря мира.

Эрика Симон — постоянный член немецкого археологического института, член Гейдельбергского академии наук (с 1978 года) и почетный член многих научных обществ и организаций (в том числе Общества по содействию эллинистических исследованиям в Лондоне). Ей присвоено звание почетного доктора Университета Аристотеля в Салониках и Национально университета имени Каподистрии в Афинах (2006).

За свой вклад в науку Эрика Симон удостоена многочисленных наград, в частности награждена Баварским орденом «За заслуги» и орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Монографии 
 Opfernde Götter, Berlin, Mann 1953
 Die Fürstenbilder von Boscoreale. Ein Beitrag zur hellenistischen Wandmalerei. Baden-Baden, Grimm 1954. (Deutsche Beitraege zur Altertumswissenschaft 7)
 Die Portlandvase. Mainz, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 1957.
 Die Geburt der Aphrodite, Berlin, de Gruyter 1959.
 Der Augustus von Prima Porta. Bremen, Dorn 1959. (Opus nobile 13)
 (mit Roland Hampe): Griechisches Leben im Spiegel der Kunst, Mainz, Zabern 1959.
 (mit Roland Hampe): Griechische Sagen in der frühen etruskischen Zeit, Mainz, Zabern 1964.
 (mit Reinhard Herbig): Götter und Dämonen der Etrusker. 2. [veränd. Aufl.]. Mainz, 1965.
 Ara Pacis Augustae. Tübingen, Wasmuth 1967. (Monumenta artis antiquae 1)
 Die Götter der Griechen, München, Hirmer 1969. 4., neu bearb. Aufl. München 1998. ISBN 3-7774-7680-3
 Das antike Theater, Heidelberg, Kerle 1972. 2., verb. u. erw. Aufl.. Freiburg, Ploetz 1981. ISBN 3-87640-264-6
 (Hrsg.): Führer durch die Antikenabteilung des Martin-von-Wagner-Museums der Universität Würzburg, Mainz, Verlag Philipp von Zabern 1975.
 Die griechischen Vasen. München, Hirmer 1976. 2., durchges. Aufl. München 1981. ISBN 3-7774-3310-1
 The Kurashiki Ninagawa Museum. Greek, Etruscan, and Roman antiquities. Mainz, Zabern 1982. ISBN 3-8053-0625-3
 Festivals of Attica. An archaeological commentary. Madison, Wis., University of Wisconsin Press 1983.(Wisconsin studies in classics) ISBN 0-299-09180-5
 Die konstantinischen Deckengemälde in Trier. Mainz, Zabern 1986.(Trierer Beiträge zur Altertumskunde 3; Kulturgeschichte der antiken Welt 34) ISBN 3-8053-0903-1
 Augustus. Kunst und Leben in Rom um die Zeitenwende. München, Hirmer, 1986. ISBN 3-7774-4220-8
 Eirene und Pax. Friedensgöttinnen in der Antike. Stuttgart, Steiner 1988. (Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Bd. 24, Nr. 3) ISBN 3-515-05181-3
 Menander in Centuripe. Stuttgart, Steiner 1989. (Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main ; Bd. 25, Nr. 2) ISBN 3-515-05429-4
 Die Götter der Römer. München, Hirmer 1990. ISBN 3-7774-5310-2. 2. Aufl. München, Hirmer 1998. ISBN 3-7774-7770-2
 Aias von Salamis als mythische Persönlichkeit. Stuttgart, Steiner 2003. (Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main Bd. 41, Nr. 1) ISBN 3-515-08347-2

Примечания 

Преподаватели Вюрцбургского университета
Члены Гейдельбергской академии наук
Преподаватели Майнцского университета
Преподаватели Гейдельбергского университета
Почётные доктора Афинского университета
Члены Германского археологического института
Женщины-археологи
Выпускники Гейдельбергского университета
Иностранные члены Американского философского общества